Името Градница носят две български села:

 Градница, област Габрово
 Градница, област Добрич